Cent (av latinets centum ('hundra')) kan syfta på:

 Cent (mynt) – ett mynt eller en myntenhet och betecknar vanligtvis en hundradel av basenheten i en valuta
 Cent (musik) –  inom musikteorin ett intervallmått motsvarande en hundradel av en liksvävande halvton

Se även
 Centi –  ett SI-prefix som betecknar en hundradel
 Procent –  synonymt med hundradel